Wappengesetz steht für mehrere Gesetze

 Bundesgesetz vom 28. März 1984 über das Wappen und andere Hoheitszeichen der Republik Österreich, siehe Wappengesetz der Republik Österreich
 Ehemaliges Gesetz vom 1. Mai 1945 über Wappen, Farben, Siegel und Embleme der Republik, siehe Bundeswappen Österreichs#Das Wappen der 2. Republik (außer Kraft getreten im Jahre 1981)
 Gesetz vom 30. Juni 1982 über Wappen, Farben, Siegel und Embleme des Fürstentums Liechtenstein, siehe Wappen Liechtensteins